Светлина може бити:
 , село у општини Средец, Бургаска област, Бугарска
 , село у општини Тополовград, Хасковска област, Бугарска
 , село у општини Димитровград, Хасковска област, Бугарска